L'église de l'Assomption est la dénomination de plusieurs édifices religieux chrétiens :

Allemagne 
 Église de l'Assomption de Bleialf
 Église de l'Assomption de Dillingen
 Église de l'Assomption du Hoher Peissenberg
 Église de l'Assomption de Rückers

Bosnie-Herzégovine 
 Église de l'Assomption de Dolac

Bulgarie 
 Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Targovichté

Canada 
 Église de l'Assomption-de-la-Sainte-Vierge de L'Assomption

Espagne 
 Église de l'Assomption de Bossòst

États-Unis 
 Église de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Détroit
 Église de l'Assomption de Saint Paul

France 
 Église de l'Assomption-de-Marie d'Abriès-Ristolas
 Église de l'Assomption d'Airoux
 Église de l'Assomption-de-la-Vierge d'Ajain
 Église de l'Assomption d'Anteuil
 Église de l'Assomption d'Antibes
 Église de l'Assomption de Notre-Dame de Baraigne
 Église de l'Assomption de Bermerain
 Église de l'Assomption de Castelreng
 Église de l'Assomption de Cemboing
 Église de l'Assomption du Chalard
 Église de l'Assomption de Chariez
 Église de l'Assomption de Charnoz-sur-Ain
 Église de l'Assomption de Conliège
 Église Notre-Dame de l'Assomption de Corbie
 Église de l'Assomption de Cudot
 Église de l'Assomption de Fanjeaux
 Église de l'Assomption de Fouvent-le-Haut
 Église de l’Assomption de Gastines
 Église de l'Assomption d'Herbisse
 Église de l'Assomption de Javernant
 Église de l'Assomption de Lhuis
 Église de l'Assomption de Marnay-sur-Seine
 Église de l'Assomption de Mazerolles-du-Razès
 Église de l'Assomption de Mercurey
 Église de l'Assomption de Metz-Robert
 Église de l'Assomption de Molain
 Église de l'Assomption de Montcenis
 Église de l'Assomption de Montmorency-Beaufort
 Église de l'Assomption de Mouthe
 Église de l'Assomption de Myon
 Église de l'Assomption de Neuilly
 Église de l'Assomption de Niévroz
 Église de l'Assomption de Noidans-lès-Vesoul
 Église de l'Assomption de Palinges
 Église de l'Assomption de Pel-et-Der
 Église de l'Assomption de Pranles
 Église de l'Assomption de Prévessin-Moëns
 Église de l'Assomption de Puits
 Église de l'Assomption de Ribes
 Église de l'Assomption de Rieux-Minervois
 Église de l'Assomption-de-la-Vierge de Roppeviller
 Église de l'Assomption de Saint-Vallerin
 Église de l'Assomption-de-la-Vierge de Schmittviller
 Église de l'Assomption-de-la-Vierge de Soucht
 Église de l'Assomption-de-la-Vierge de Toulouges
 Église de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie d'Urt
 Église de l'Assomption de Vauchassis
 Église de l'Assomption de La Ville-aux-Bois
 Église de l'Assomption de Vincelles
 Église de l'Assomption de Voray-sur-l'Ognon
 Église de l'Assomption de Vuillafans

Lituanie 
 Église de l'Assomption (Vilnius)

République de Macédoine 
 Église de l'Assomption de Debar
 Église de l'Assomption de Gari
 Église de l'Assomption de Novo Selo

Malte 
 Église de l'Assomption d'Attard ;
 Église de L'Assomption de Birgu ;
 Église de l'Assomption de Għargħur ;
 Église de l'Assomption de Gudja ;
 Église de l'Assomption de Marsa.

République tchèque 
 Église de l’Assomption de Sedlec

Russie 
 Église de l'Assomption de Bataïsk

Serbie 
 Église de l'Assomption à Bajša, dans la province de Voïvodine ;
 Église de l'Assomption à Bikovo, en Voïvodine ;
 Église de l'Assomption à Jaša Tomić, dans la province de Voïvodine ;
 Église de l'Assomption à Nerodime e Epërme/Gornje Nerodimlje, près de Ferizaj/Uroševac, au Kosovo ;
 Oratoires de l'Assomption, à Subotica (quartier d'Aleksandrovo), dans la province de Voïvodine ;
 Église de l'Assomption à Zemun, sur le territoire de la Ville de Belgrade.

Suisse 
 Église de l'Assomption à Bad Ragaz (canton de Saint-Gall)

Ukraine 
 Église de l'Assomption de Lviv

Voir aussi 
 
 

Assomption
~Assomption